Свистунов Вадим Миколайович (1982—2015) — молодший сержант Нацгвардії, учасник російсько-української війни.
 Свистунов Володимир Ігорович — український спортсмен-пауерліфтер, майстер спорту міжнародного класу.
 Свистунов Володимир Михайлович (1941—2017) — український радянський фізик, доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.
 Свистунов Олександр Григорович (* 1947) — колаборант, голова «Русского Движения Украины», голова партії «Русский блок». Депутат Верховної ради АР Крим 5—6-го скликань (2006—2014).
 Свистунов Олександр Вікторович (архітектор)  — український архітектор, головний архітектор міста Києва.
 Свистунов Олександр Вікторович — український футболіст, півзахисник.
 Свистунов Петро Миколайович — декабрист, корнет лейб-гвардії Кавалергардського полку, мемуарист.
Прізвища